Janusz Wierzbicki – ekonomista, profesor
 Janusz Wierzbicki – polityk PSL, b. poseł na Sejm, rolnik
 Janusz Wierzbicki – samorządowiec, prezydent Starachowic (1998–2002)